Torrey Mitchell (né le  à Greenfield Park, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Torrey Mitchell est repêché alors qu'il évolue toujours dans une école secondaire du Connecticut en 2004 par les Sharks de San José. Il rejoint les rangs universitaires, se joignant aux Catamounts de l'Université du Vermont ; il y évolue durant trois saisons. À la fin de la saison 2006-2007, il joue avec les Sharks de Worcester dans la Ligue américaine de hockey. La saison suivante, il trouve sa place dans l'alignement des Sharks de San José de la Ligue nationale de hockey.

Après avoir joué cinq saisons avec les Sharks, il signe comme agent libre le  un contrat de trois ans évalué à 1,9 million de dollars par année avec le Wild du Minnesota.

Le , il est acquis par les Canadiens de Montréal en retour d'un choix de septième ronde au repêchage de 2016 et de Jack Nevin. Le , il signe avec eux un contrat de trois ans estimé à 1,2 million de dollars par an. 

Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles contre un choix de  tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2018.

Le , il signe un contrat d'une saison avec le Lausanne Hockey Club.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Hotchkiss High School || HS || 26 || 19 || 30 || 49 || 33 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Hotchkiss High School || HS || 25 || 25 || 37 || 62 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Catamounts du Vermont || NCAA || 38 || 11 || 19 || 30 || 74 || - || - || - || - || -
|- 
|2005-2006 || Catamounts du Vermont || NCAA || 38 || 12 || 28 || 40 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Catamounts du Vermont || NCAA || 39 || 12 || 23 || 35 || 46 || - || - || - || - || -
|- 
|2006-2007 || Sharks de Worcester || LAH || 11 || 2 || 5 || 7 || 27 || 6 || 1 || 1 || 2 || 15
|-
|2007-2008 || Sharks de San José || LNH || 82 || 10 || 10 || 20 || 50 || 13 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Sharks de San José || LNH || - || - || - || - || - || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH || 5 || 1 || 2 || 3 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Sharks de San José || LNH || 56 || 2 || 9 || 11 || 27 || 15 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 66 || 9 || 14 || 23 || 46 || 18 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
|2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 76 || 9 || 10 || 19 || 29 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2012-2013 || Bulls de San Francisco || ECHL || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 45|| 4|| 4|| 8|| 21|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Wild du Minnesota || LNH || 58|| 1|| 8|| 9|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Sabres de Buffalo || LNH || 9 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"| 2014-2015 || Sabres de Buffalo || LNH || 51|| 6|| 7|| 13|| 26|| - || - || - || - || - 
|-
|Canadiens de Montréal || LNH || 14 || 0 || 0 || 1 || 8 || 12 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 71 || 11 || 8 || 19 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 78 || 8 || 9 || 17 || 38 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|rowspan="2"| 2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|Kings de Los Angeles || LNH || 49 || 6 || 5 || 11 || 28 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Lausanne Hockey Club || LNA || 28 || 7 || 5 || 12 || 8 || - || - || - || - || -

| 666 || 67 || 85 || 152 || 351 || 79 || 5 || 13 || 18 || 36

Équipes d'étoiles et trophées
2005 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de l'Eastern College Athletic Conference.

Notes et références 

Naissance le 30 janvier 1985
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Catamounts du Vermont
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Anglo-Québécois
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur du Wild du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Kings de Los Angeles
Naissance à Greenfield Park